Ибраевский сельсовет — муниципальное образование в Кигинском районе Башкортостана.

Административный центр — село Ибраево.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Гимаев, Рагиб Насретдинович (1 января 1935 — 29 января 2016) — советский и российский учёный, химик, бывший ректор Башкирского государственного университета.
 Загитов, Раус Хабирович (род. 19 ноября 1948) — актер Башкирского Академического театра драмы им. М. Гафури, Заслуженный артист Башкирской АССР (1984), Народный артист Башкирской АССР (1989), Заслуженный артист РФ (1998).

Примечания 

Муниципальные образования Кигинского района
Сельские поселения Башкортостана